Hediste kermadeca är en ringmaskart som beskrevs av Kirkegaard 1996. Hediste kermadeca ingår i släktet Hediste och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kermadeca